Kattistjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kattistjärnarna, sjö i Bodens kommun, 
Kattistjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Kattistjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (6,34 ha)
Kattistjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Kattistjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,14 ha)
Kattistjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (8,35 ha)
Stora Kattistjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (7,33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn